Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2012 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jekaterina Makarova in Bruno Soares sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Liezel Huber /  Maks Mirni (polfinale)
  Lisa Raymond /  Mike Bryan (prvi krog)
  Jelena Vesnina  /  Leander Paes (četrtfinale)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (finale)

<ol start="5">
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić ''(prvi krog)
  Andrea Hlaváčková /  Mahesh Bhupathi ''(drugi krog, odstop)
  Lucie Hradecká /  František Čermák ''(polfinale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Mariusz Fyrstenberg ''(drugi krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni del

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2012